De Wereldbeker van 1993 werd gespeeld tussen het Italiaanse AC Milan en het Braziliaanse São Paulo FC. De Zuid-Amerikanen wonnen met 3-2. Het was hun tweede opeenvolgende eindzege in de wereldbeker.

Milan verloor in 1993 de finale van de UEFA Champions League van het Franse Olympique Marseille. Maar wegens een omkoopschandaal mochten de Fransen niet deelnemen aan de wereldbeker. De Italianen namen hun plaats in. Na een spannende wedstrijd maakte Milan in het slot gelijk. Er leken verlengingen aan te komen, tot Müller met een late treffer São Paulo alsnog de zege bezorgde.

Wedstrijddetails 

Wereldkampioenschap voetbal voor clubs
Voetbal in 1993